X Чемпионат мира по самбо 1986 года прошёл в городе По (Франция) 21-23 ноября.

Медалисты

Ссылки 
 

Ноябрь 1986 года
Чемпионаты мира во Франции
Спорт во Франции в 1986 году
По
Международные соревнования по самбо во Франции